Yukon/NWT Scotties Tournament of Hearts 2010 – mistrzostwa Jukonu i Terytoriów Północno-Zachodnich kobiet w curlingu, odbyły się w dniach 7-10 stycznia 2010 w Yellowknife, na lodowisku Yellowknife Curling Club. Zwyciężczyni reprezentowała te dwa terytoria na Scotties Tournament of Hearts 2010.

W rywalizacji brały udział 3 zespoły, rozegrały z każdym z przeciwników po 3 mecze. Na zakończenie Round Robin każda z drużyn miała 3 wygrane i 3 porażki, w rozegranych barażach dwukrotnie wygrywała Sharon Cormier.



Drużyny

Round Robin 
7 stycznia 2010; 14:00

7 stycznia 2010; 19:00

8 stycznia 2010; 9:00

8 stycznia 2010; 14:00

8 stycznia 2010; 19:00

9 stycznia 2010; 8:00

9 stycznia 2010; 12:00

9 stycznia 2010; 14:00

10 stycznia 2010; 9:00

Tie-breaker 
10 stycznia 2010; 13:00

10 stycznia 2010; 17:00

Zobacz też 
 Sezon 2009/2010 w curlingu

Bibliografia 
 

2010 w curlingu
2010